De Gauliga Kurhessen 1942/43 was het tweede voetbalkampioenschap van de Gauliga Kurhessen, officeel Bereichsklasse Kurhessen. 

De titel werd pas op de laatste speeldag beslist toen SV 06 Kassel-Rothenditmold en VfL Marburg elkaar troffen. Voor 4.000 toeschowuers won SV 06 Kassel met 3-2 en werd zo kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club verloor in de eerste ronde met 8-1 van FC Schalke 04.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues 

Gauliga Hessen
Duits competitievoetbal 1942/43